Den altägyptischen Namen Nefertari führten: 

 Ahmose Nefertari, Tochter des Seqenenre und Mutter von Amenophis I.
 Nefertari (18. Dynastie), Tochter des Thutmosis III. und Schwester des Amenophis II. 
 Nefertari (19. Dynastie), Große Königliche Gemahlin von Ramses II.